Řád Za zásluhy je vyznamenání udílené státem, vládou, královskou rodinou či dalšími autoritami za civilní či vojenské zásluhy. Může pojednávat o:

 Bavorský řád za zásluhy (též Bavorský záslužný řád)
 Berlínský řád za zásluhy (též Berlínský záslužný řád)
 Saský řád za zásluhy (též Saský záslužný řád)
 Pour le Mérite – pruské předválečné vyznamenání (francouzsky „Řád Za zásluhy“)
 Řád za zásluhy Braniborska (též Braniborský záslužný řád)
 Řád za zásluhy – brazilské vyznamenání
 Řád za zásluhy Dolního Saska
 Řád za zásluhy Durynska
 Řád za zásluhy (Egypt) – egyptské vyznamenání
 Řád za zásluhy (Ekvádor) – ekvádorské vyznamenání (též Národní řád za zásluhy)
 Řád za zásluhy (Francie) – francouzské vyznamenání (též Francouzský záslužný řád)
 Řád za zásluhy (Guinea) – guinejské vyznamenání
 Řád za zásluhy Hesenska
 Řád za zásluhy (Chile) – chilské vyznamenání
 Řád za zásluhy Italské republiky (též Řád zásluh o Italskou republiku)
 Řád za zásluhy (Jamajka) – jamajské vyznamenání
 Řád za zásluhy (Libanon) – libanonské vyznamenání
 Řád za zásluhy Litvy – litevské vyznamenání
 Řád za zásluhy (Nový Zéland) – novozélandské vyznamenání
 Řád za zásluhy (Paraguya) – paraguayské vyznamenání
 Řád za zásluhy Polské lidové republiky – vyznamenání Polské lidové republiky
 Řád za zásluhy Polské republiky – polské vyznamenání
 Řád za zásluhy (Portugalsko) – portugalské vyznamenání
 Řád za zásluhy Porýní-Falce
 Řád za zásluhy Sárska
 Řád za zásluhy Saska-Anhaltska
 Řád za zásluhy (Senegal) – senegalské vyznamenání
 Řád za zásluhy Severního Porýní-Vestfálska
 Řád za zásluhy Spolkové republiky Německo (též Záslužný řád Spolkové republiky Německo)
 Řád za zásluhy (Středoafrická republika) – vyznamenání Středoafrické republiky
 Řád za zásluhy (Tuvalu) – vyznamenání Tuvalu
 Řád za zásluhy (Ukrajina) – ukrajinské vyznamenání
 Řád Za zásluhy (Velká Británie) – britské vyznamenání

Související články 
 Medaile Za zásluhy – české státní vyznamenání

Externí odkazy